Hernes steht für:

 Hernes (Ort), eine Ortschaft in Norwegen

Hernes ist der Familienname folgender Personen:

 Gudmund Hernes (* 1941), norwegischer Politiker und Hochschullehrer
 Helga Hernes (* 1938), norwegische Politologin, Diplomatin und Politikerin